Resultat från tävlingarna i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1928 i Sankt Moritz.

Medaljörer

Resultat

Herrar

Deltagare
Totalt deltog 35 aktiva från 14 länder:

Källor

Externa länkar
Internationella olympiska kommitténs resultatdatabas
Officiell olympisk rapport
sports-reference